Ce patronyme peut désigner :
 Flavius Dalmatius, un Censeur romain
 Flavius Dalmatius, son fils devenu César
 Dalmatius de Constantinople, archimandrite (+ c. 440), saint